Dubai Tennis Championships 2023 – Simplu feminin a avut loc în a doua jumătate a lunii februarie 2023. Cincizeci și șase de jucătoare s-au înscris în competiția de simplu a turneului de tenis de la Dubai disputat pe terenuri cu suprafață dură. Șase dintre ele își asigură participarea prin calificare. Jeļena Ostapenko a fost campioana en-titre, dar a pierdut în runda a treia în fața Arinei Sabalenka.

Barbora Krejčíková a învins-o pe Iga Świątek în finală cu 6-4, 6-2 câștigând titlul de simplu la Dubai Tennis Championships 2023. A fost primul titlu WTA 1000 pentru Krejčíková. După ce le-a învins pe favoritele 2 și 3 Arina Sabalenka și Jessica Pegula în sferturi și, respectiv, în semifinale, Krejčíková a devenit a cincea jucătoare care le-a învins pe primele 3 jucătoare clasate la un singur turneu și prima care a făcut acest lucru de la Serena Williams la Miami Open din 2002. De asemenea, Krejčíková a salvat patru puncte de meci pe drumul către titlu, în runda a doua, împotriva nr. 8 Daria Kasatkina.

Capi de serie 
Primele opt favorite intră direct în runda a doua.

 Iga Świątek (finală)
 Arina Sabalenka (sferturi de finală)
 Jessica Pegula (semifinale)
 Caroline Garcia (runda doi)
 Coco Gauff (semifinale)
 Maria Sakkari (runda doi)
 Daria Kasatkina (runda doi)
 Belinda Bencic (runda trei)

 Elena Rîbakina (runda trei, s-a retras)
 Veronika Kudermetova (runda unu)
 Beatriz Haddad Maia (runda unu)
 Petra Kvitová (sferturi de finală)
 Jeļena Ostapenko (runda trei)
 Liudmila Samsonova (runda trei)
 Victoria Azarenka (sferturi de finală)
 Ekaterina Alexandrova (s-a retras)

Tabloul principal

Finală

Jumătatea superioară

Secțiunea 1

Secțiunea 2

Jumătatea inferioară

Secțiunea 3

Secțiunea 4

Calificări

Capi de serie

Jucătoare calificate

Lucky losers

Rezultate calificări

Prima calificare

A doua calificare

A treia calificare

A patra calificare

A cincea calificare

A șasea calificare

A șaptea calificare

A opta calificare

Note

Legături externe
Main draw
Qualifying draw

2023
WTA Tour 2023